Ауро́ра ()

В астрономии

Другие названия 
 «Аурора» — боливийский футбольный клуб из Кочабамбы.

Географические названия 
 Аурора — муниципалитет в штате Санта-Катарина, Бразилия.
 Аурора — муниципалитет в штате Сеара, Бразилия.
 Аурора-ду-Пара — муниципалитет в штате Пара, Бразилия.
 Аурора-ду-Токантинс — муниципалитет в штате Токантинс, Бразилия.
 Нова-Аурора — муниципалитет в штате Гояс, Бразилия.
 Нова-Аурора — муниципалитет в штате Парана, Бразилия.

См. также 
 Аврора
 Ла-Аурора
 Aurora Borealis (значения)
 Aurora